Алио́ Константи́нович Ада́миа (, 1914—1980) — грузинский советский писатель, поэт, журналист и издатель.

Биография 
Родился а в г.Батум (сейчас Батуми) Озургетского уезда в Кутаисской губернии Российской империи в семье служащего. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета в 1934 году. В 1930—1936 работал в газете «Ахалгазрда комунисти» (ახალგაზრდა კომუნისტი, ). В 1940 году вступил в ВКП(б). С 1942 по 1954 год работал в газете «Комунисти».
 1954—1963 — директор литературно-художественного издательства «Хеловнеба» (ხელოვნება, )
 1963—1968 — начальник отдела в издательстве «Мерани» (მერანი)
 1968—1980 — главный редактор издательства «Сабчота Сакартвело» (საბჭოთა საქართველო, )

Умер 19 октября 1980 года в Тбилиси.

Творчество 
Первые публикации стихов Алио Адамиа появились в 1931 году. Его поэзия воспевала комсомольские стройки 1930-х годов, участие молодежи в Великой Отечественной войне и послевоенном строительстве, рассказывала о впечатлениях поэта от поездок по Грузии.

Герой романа «Большая и маленькая Екатерины» (1972) — учёный-фронтовик, который уезжает в деревню, организует совхоз, выращивающий редкие сорта винограда. Его судьба оказывается тесно переплетенной с судьбами сельчан, в особенности учительниц местной школы — матери и её приемной дочери, имя которых дало название роману. Перевод на русский язык вышел в 1979 году и неоднократно переиздавался.

Романы 
 «Большая и маленькая Екатерины»: роман (, 1972)
 «Смерть днём раньше»: роман (, 1979)

Сборники стихов 
 «Несколько стихотворений» (, Тбилиси: 1932 — 38с.)
 «Стихи» (, Батуми: 1936 — 96с.)
 «Свадебная Колхида» (, Тбилиси: 1941 — 60с.)
 «Стихи воинов» (, Тбилиси: 1945 — 52с.)
 «Встреча в Мерхеули» (, Тбилиси: 1946 — 96с.)
 «Месхетинская весна» (, Тбилиси: 1949 — 79с.)
 «Стихи» (, Сухуми: 1951 — 36с.)
 «უბის წიგნიდან», Тбилиси: 1953 — 159с.
 «Стихи и баллады» (, Тбилиси: 1955 — 155с.)
 «Женщина-дерево» (, Тбилиси: 1958 — 80с.)
 «Синий балкон» (, Тбилиси: 1964 — 142с.)
 «Тропы Джавахетии» (, Тбилиси: 1967 — 169с.)
 «Баллада о любви и смерти» (, Тбилиси: 1969 — 169с.)
 «Пение в образах мая» (, Тбилиси: 1970 — 25с.)

Сборники рассказов 
 «Утро в ущелье Куры»: повесть (, 1952)
 «„Херга“ побеждает „Риони“» (, 1967)

В русском переводе

Примечания 

Поэты XX века
Поэты СССР
Писатели СССР
Поэты Грузии
Писатели Грузии
Выпускники Тбилисского государственного университета
Похороненные в Дидубийском пантеоне